Maná —  comida de origem divina relatada no antigo testamento da Bíblia
 Igreja Maná —  igreja evangélica cristã neopentecostal de origem portuguesa
 Maná —  banda mexicana
 Maná (álbum) —  primeiro álbum da banda Maná
 Mana (magia) —  conceito polinésio que correspondente à emanação do poder espiritual que une o grupo
 Mana (álbum de Nemesea) —  primeiro álbum da banda holandesa Nemesea
 Mana (série) —  série de jogos, conhecida nos Estados Unidos como Mana Series
 Pontos de magia —  termo alusivo à crença polinésia, comumente usado em RPG
 Mana (músico) —  músico e designer de moda japonês

Desambiguações de música
Desambiguações de religião